Кастрен — прізвище.

Відомі носії 
 Артур Кастрен (1866–1946) — державний та політичний діяч Фінляндії.
 Роберт Кастрен (1851–1883) — фінський публіцист.
 Матіас Кастрен (1813–1853) — фінський філолог, батько Роберта Кастрена.
 Каарло Кастрен (1860–1938) — державний та політичний діяч Фінляндії, прем'єр-міністр в 1919.
 Урхо Кастрен (1886–1965) — фінський державний та політичний діяч, племінник К.Кастрена, прем'єр-міністр в 1944.